Старорусское — топоним в России:

Старорусское — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
Старорусское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Старорусское — село в городском округе «Южно-Сахалинск» Сахалинской области.